Вальденебро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 51,41 км². Население 122 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Soy de Boós
 Página no oficial de Valdenebro
 Otra página no oficial de Valdenebro

Муниципалитеты Сории